Стивенидж или Стивнидж () — город и район со статусом боро в графстве Хартфордшир Англии.

География 

Город расположен в центральной части графства Хартфордшир, в 50 км к северу от центра Лондона на автотрассе A1.

Спорт 
В городе базируется футбольный клуб «Стивенидж», выступающий во Второй Футбольной лиге Англии, четвертом по значимости футбольном турнире Англии.

Прочее 
В 2005 году в Стивенридже произошёл крупный пожар.

Примечания 

Города Хартфордшира
Районы Хартфордшира